Lonfernini ist der Familienname folgender Personen: